«Лёд» — полнометражная спортивная драма тверского режиссёра Павла Дроздова о том, как важно быть в команде не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Сюжет 
Саша — юный и дерзкий хоккеист. После того как его выгнали из команды, он с матерью-врачом переезжает в другой город. Здесь ему и его матери предстоит не только стать частью своей новой команды, но и построить личную жизнь и найти взаимопонимание.

В ролях 

 Дмитрий Чистяков — Саша
 Елена Соколова — мама Саши
 Александр Морозов — Антон
 Александр Половцев — отец Антона
 Андрей Иванов — тренер молодёжной команды
 Иван Краско — старший тренер
 Александр Крайнов — врач
 Ольга Глушкова — учительница
 Юлия Бедарева — медсестра
 Павел Комаров — Петя
 Сергей Коноплёв — Нефёдов
 Игорь Лебедев — водитель скорой помощи
 Алексей Марков — официант
 Константин Фёдоров — комментатор
 Галина Лебедева — тренер
 Леонид Телешев — певец в ресторане
 Руслан Масюков — певец в клубе
 Александр Евдокимов — директор

Съёмочная группа 

 Сценарий: Павел Дроздов, Леонид Корин, Елена Шонерт
 Режиссёр-постановщик: Павел Дроздов
 Оператор-постановщик: Глеб Климов
 Продюсер: Елена Шонерт, Павел Дроздов
 Художник-постановщик: Ольга Скаковская
 Композитор: Алексей Чинцов
 Монтаж: Денис Бойков, Павел Дроздов
 Звукорежиссёр: Дмитрий Базыкин
 Грим: Елена Борецкая

Съёмки 
 Съёмки фильма проходили в Твери: спорт-комплекс «Юбилейный», городской сад, речной вокзал и др.
 В фильме снимались хоккеисты тверского ХК «Тверские Тигры».

Награды 
 Специальный приз «За фильм, открывающий юношеству мир большого спорта» фестиваля «Человек познающий мир» (2013).
 Лучший художественный фильм — XII Международный кинофестиваль спортивного кино в Красногорске (2014).

Примечания

Ссылки 

 Хоккей мне уже снится. Тверской кинорежиссёр Павел Дроздов приступил к съемкам нового полнометражного фильма
 Фильм тверского режиссёра Павла Дроздова «Лёд» снят с показа в Украине
 Первый полнометражный фильм тверского режиссёра Павла Дроздова «Лёд» покажут на ТВ
 Фильм «Лёд» тверского режиссёра Павла Дроздова получил приз кинофестиваля в Лос-Анджелесе
 Фильм тверского режиссёра Павла Дроздова «Лёд» отмечен специальным призом на фестивале в Угличе
 В Твери прошел первый предпремьерный показ фильма Павла Дроздова «Лёд»
 Фильм тверского режиссёра Павла Дроздова «Лёд» покажут на фестивале молодёжного кино «Отражение»
 Фильм «Лёд» тверского режиссёра Павла Дроздова будет представлен на фестивале «Человек, познающий мир»
 Кинорежиссёр Павел Дроздов: «Лёд» - это фильм не о хоккее, а о команде
 В Твери съёмки фильма «Лёд» Павла Дроздова завершены
 В Твери заканчиваются съемки фильма про хоккей
 Кинопоказы на «Леннаучфильме» 14 декабря

Фильмы России 2013 года
Спортивные фильмы-драмы России
Молодёжные фильмы-драмы России
Фильмы на русском языке
Фильмы Павла Дроздова
Фильмы о хоккее